Megacyclops languidus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1863 roku przez norweskiego hydrobiologa Georga Ossiana Sarsa.

Przypisy 

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1863 roku